Frösunda har flera betydelser:

 Frösunda, Vallentuna kommun – en småort i Vallentuna kommun
 Frösunda socken – en socken, landskommun, församling och kyrkby i Uppland
 Frösunda landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951
 Frösunda församling – en tidigare  församling i Stockholms stift –2006
 Frösunda kyrka – en kyrkobyggnad i Vallentuna församling
 Frösunda distrikt – ett distrikt i Vallentuna kommun och Stockholms län 2016–
 Frösunda, Solna – en stadsdel i Solna
Frösunda LSS – svenskt vårdföretag